Григорівська Слобода — село, Київська область, Ставищенський район
 Григорівська Слобода — селище, Івано-Франківська область, Рогатинський район